Първите панафрикански игри са проведени в Бразавил, Република Конго през 1965 година.

История

Вечна класация по медали

Външни препратки 
 Официална страница на игрите 
 Медалисти 

Спортни състезания
Спорт в Африка